La Voz (« La Voix ») peut désigner plusieurs titres de presse en espagnol :
La voz, version espagnole de l'émission musicale The Voice (émission de télévision) ;
La Voz, journal madrilène publié entre 1920 et la guerre civile espagnole ;
La Voz, hebdomadaire publié à Phoenix (Arizona).

Voir aussi
 , journal de Córdoba publié depuis  (Argentine).
La Voz de Houston, hebdomadaire de Houston (Texas)